Товсту́ха — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Товстуха, Евгений Степанович (род. 1934) — известный врач-фитотерапевт, академик.
 Товстуха, Иван Павлович (1889—1935) — советский партийный деятель.
 Товстуха, Леонид Самойлович (1930—2010) — народный художник.